„Giuseppe Garibaldi” – nazwa noszona przez okręty Regia Marina i Marina Militare, nazwane na cześć [Giuseppe Garibaldi|Giuseppe Garibaldiego]]:
 „Giuseppe Garibaldi” – fregata z lat 60. XIX wieku
 „Giuseppe Garibaldi” – krążownik pancerny typu Garibaldi z końca XIX wieku
 „Giuseppe Garibaldi” – krążownik lekki typu Duca degli Abruzzi z lat 30. XX wieku
 „Giuseppe Garibaldi” (C551) – lotniskowiec lekki z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów